Álvaro Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Álvaro Rodríguez (Drehbuchautor), Drehbuchautor
 Álvaro Rodríguez (Fußballspieler, 1936) (1936–2018), spanischer Fußballspieler 
 Álvaro Rodríguez (Fußballspieler, 1994) (* 1994), spanischer Fußballspieler 
 Álvaro Rodríguez (Fußballspieler, 2004) (* 2004), uruguayisch-spanischer Fußballspieler 
 Álvaro Rodríguez (Leichtathlet) (* 1987), spanischer Leichtathlet 
 Álvaro Rodríguez Echeverría (* 1942), costa-ricanischer Theologe

Siehe auch:
 Alvaro Rodrigues (* 1993), brasilianischer Fußballspieler